Георгий Навроцкий: Навроцкий, Георгий Александрович (1908—1993) — Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор.
 Навроцкий, Георгий Иванович — архитектор.